

Topônimos

Brasil
 Buena Vista (Goiânia) — bairro da cidade de Goiânia

Estados Unidos
 Buena Vista (Virgínia) — cidade independente do estado da Virgínia
 Buena Vista (Geórgia) — cidade do estado da Geórgia
 Buena Vista (Michigan) — região censitária localizada no estado de Michigan
 Buena Vista (Colorado) — cidade do estado de Colorado
 Lake Buena Vista — cidade do estado da Flórida
 Buena Vista (Califórnia) — cidade do estado da Califórnia
 North Buena Vista — cidade americana do estado de Iowa

Paraguai
 Buena Vista (Paraguai) — distrito do departamento de Caazapá

Peru
 Buena Vista Alta (distrito) — distrito da província de Casma

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos